est un genre éteint de petits ptérosaures à longue queue de la famille des rhamphorhynchidés. Son fossile unique a été découvert en Chine dans le xian autonome mandchou de Qinglong de la province du Hebei dans le nord-est du pays. 

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite en 2012 par Lü Junchang, David M. Unwin2 , Bo Zhao , Chunling Gao et Caizhi Shen.

Datation 
Le seul fossile de Qinglongopterus a été trouvé près du village de Mutoudeng dans la formation de Tiaojishan. Ces sédiments sont d'âge Callovien à Oxfordien (à cheval sur le Jurassique moyen et supérieur) ; ils datent d'il y a environ entre 165 et 153 millions d'années. Sur ce même site avait été découvert en 2007, mais décrit seulement en 2015, le fossile du célèbre petit dinosaure « volant » (vol plané) nommé Yi qi.

Description 
Qinglongopterus n'est connu que par un seul squelette, référencé D3080/3081, très compressé mais quasi complet, incluant le crâne.

La longueur estimée de ses ailes n'est que de . Son crâne est relativement court. Il possède un os ptéroïde très court qui soutient une membrane, le propatagium, située en avant de l'aile et tendue entre le poignet et les épaules de l'animal.

Classification 
Qinglongopterus est très semblable au genre européen Rhamphorhynchus d'âge Tithonien.

L'analyse phylogénétique l'a placé comme un ptérosaure rhamphorhynchidé de la sous-famille des rhamphorhynchinés.

Voir aussi 
 Pterosauria
 Rhamphorhynchidae
 Formation de Tiaojishan

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Ptérosaure du Jurassique supérieur
Ptérosaure du Jurassique moyen
Monofenestrata
Rhamphorhynchidae
Taxon fossile décrit en 2012
Paléontologie en Chine